Первая футбольная лига 1984/1985 () — 28-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 25 августа 1984 года и закончился 2 июня 1985 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1984/1985
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1984 году
Спорт в Турции в 1985 году